Tcherven est un toponyme que l'on rencontre en Biélorussie et en Bulgarie. Il peut désigner :

en biélorusse, le nom s'écrit Чэрвень
 Tcherven : une ville de la voblast de Minsk ;
 raïon de Tcherven : une subdivision de la voblast de Minsk.

en bulgare, le nom s'écrit Червен
 Tcherven : un village de l'obchtina d'Asenovgrad, dans l'oblast de Plovdiv ;
 Tcherven : un village de l'obchtina d'Ivanovo, dans l'oblast de Roussé.